Branson kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl C. Branson
 Edwin B. Branson

Robotskapade auktorsförkortningar